Molnar eller Molnár kan avse:

Ungerskt efternamn
Molnár är ett vanligt ungerskt efternamn, Det bärs av följande personer:

 Adolf Molnár (1905–1988), österrikisk-finländsk författare och äventyrare
 Endre Molnár (född 1945), ungersk vattenpolomålvakt
 Ferenc Molnár (1878–1952), ungersk författare och dramatiker
 Flóra Molnár (född 1998), ungersk simmare

Geografi

Antarktis 

 Molnar Rocks, ö i Västantarktis

Kanada
 Molnar Island, ö i Ontario

Slovakien 

 Molnár (berg i Slovakien), Banská Bystrica, 

Ungerska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar